AMP eller amp kan syfta på 

 AMP – en nukleotid som finns i RNA, se Adenosinmonofosfat
 amp – förkortning för SI-enhet för elektrisk ström, se Ampere
 AMP – Humana antimikrobiella peptider och proteiner